Шекера — украинская фамилия. Известные носители:
 Шекера, Анатолий Фёдорович (1935—2000) — советский и украинский артист и балетмейстер.
 Шекера, Григорий Кондратьевич (1923—1981) — полный кавалер Ордена Славы.
 Шекера, Дмитрий Олегович (род. 1994) — украинский пловец в ластах.